Вала́нс-д'Альбіжуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Тулузи, 24 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 642 осіб у працездатному віці (15-64 років) 478 були активні, 164 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 70,5%). З 478 активних працювало 446 осіб (235 чоловіків та 211 жінок), безробітних було 32 (12 чоловіків та 20 жінок). Серед 164 неактивних 43 особи були учнями чи студентами, 57 — пенсіонерами, 64 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 487 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1147,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Валанс-д'Альбіжуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн